túrabakancs, túrázáshoz használt lábbeli
 Túrabakancs, a Magyar Televízió turisztikai műsora
 Túrabakancs, a Kölcsey Televízió műsora